Die PDC World Youth Championship war eine Jugendweltmeisterschaft im Dartsport und wurde am 27. November 2016 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war das Butlin’s Minehead Resort in Minehead.

Titelverteidiger war Max Hopp. Sieger wurde Corey Cadby, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Cadby erhielt für den Sieg, neben einem Preisgeld von £ 10.000, einen Startplatz für den Grand Slam of Darts 2017.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 50.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Setzliste

Endergebnisse

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale & Finale

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks

Einzelnachweise 

PDC World Youth Championship
Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in Minehead